Fiscal (Huesca), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca
Fiscal (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares 
Michael Orozco Fiscal, een Amerikaans voetballer